Benjamin „Ben“ John (* 13. Mai 1988 in Halle (Saale)) ist ein deutscher Hersteller von Gitarrenverstärkern. Unter der Marke RENNSAU amplification fertigt er Röhrenverstärker, Effektpedale und Lautsprecher in Handarbeit.

Leben 
John beschäftigte sich bereits als Kind intensiv mit Elektrotechnik. So modifiziert er antike Röhrenradios, welche Anfang der 90er Jahre in den neuen Bundesländern in großen Mengen entsorgt wurden. Mit etwa 12 Jahren bekam er eine Elektrogitarre der Marke Jolana geschenkt, woraufhin er sich selbst das spielen beibrachte und in wechselnden Punkbands musizierte, in denen er sich auch um die Instandhaltung der Instrumente und der Backline kümmerte. 2008 schloss er eine Lehre zum Zerspanungsmechaniker ab und führt seit 2014 den Meistertitel.

Es folgte der Umzug nach Bayern und die Gründung der Marke RENNSAUamplification, unter der er seit 2017 seine Geräte vermarktet. Marke und Logo sind durch Johns damaligen Wohnort Sauerlach inspiriert.

Seit 2022 fertigt John die Geräte in der Stadt Landshut, in der sich bis heute der Firmensitz befindet.

Wirken 

Das besondere Markenzeichen von Johns Werken ist die exzessive Vermengung von analoger Röhrentechnik mit digitalen Benutzeroberflächen durch den

Einsatz von Mikrochips. Er ist Inhaber diverser Patente und Gebrauchsmuster.

Weblinks 
Website von Benjamin John
Radiointerview auf Bayern 2 mit Benjamin John
Testbericht zu einem Verstärker von Benjamin John in der Zeitschrift Gitarre und Bass
Gebrauchsmustervon Benjamin John
Rig Rundownmit Endorser Wayne Beselt

Musikinstrumentenbauer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1988
Mann